Trivium – a hét szabad művészet első csoportja (grammatika, retorika és logika vagy dialektika)
Trivium (együttes)

he:בוגר אוניברסיטה#מקור השם